Kulasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kulasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 746172-173671), sjö i Gällivare kommun,  (8,05 ha)
Kulasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 747636-172577), sjö i Gällivare kommun,  (7,24 ha)
Kulasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748299-173383), sjö i Gällivare kommun,  (6,43 ha)
Kulasjärvi (Gällivare socken, Lappland, 748314-173435), sjö i Gällivare kommun, 
Kulasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758316-177618), sjö i Kiruna kommun,  (15,2 ha)
Kulasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758361-178685), sjö i Kiruna kommun,  (11,3 ha)
Kulasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758637-177263), sjö i Kiruna kommun,  (9,84 ha)
Kulasjärvi (Karesuando socken, Lappland, 758796-175689), sjö i Kiruna kommun,  (3,81 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn